L'adjectif pentacyclique qualifie ce qui comporte cinq .

Botanique 
 Une fleur pentacyclique est une fleur verticillée dont les pièces florales sont disposées en cinq cycles successifs : un de sépales (calice), un de pétales (corolle), deux d'étamines (androcée) et un de carpelles (pistil ou gynécée). Exemple : potentilles.

Chimie 
 Un composé pentacyclique est un composé chimique comportant cinq cycles. Exemples : acide asiatique, acide oléanolique, acide ursolique, camptothécine, hopène, lupane.